Iza (rivier), een rivier in Roemenië
 Iza (Navarra), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra
 IZA Zorgverzekeraar, onderdeel van Coöperatie VGZ UA 
 Iza (zangeres), een Belgische zangeres uit Leuven
 Iza (geslacht), een vlindergeslacht
 Iza (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
 Iža, gemeente in Slowakije